Глыбочко

 Глыбочко (фамилия) — фамилия. Самый известный представитель — Глыбочко, Пётр Витальевич.
 Глыбочко — озеро в Себежском районе Псковской области.